Il existe plusieurs établissements portant le nom de lycée Marie-Curie en l’honneur de Marie Curie :

Toponymie

France 
 le lycée Marie-Curie d'Échirolles ;
 le lycée Marie-Curie de Marseille ;
 le lycée Marie-Curie de Nogent-sur-Oise ;
le lycée Marie-Curie de Saint-Benoît (La Réunion) ;
le lycée Marie-Curie de Saint-Jean-du-Gard ;
le lycée Marie-Curie de Sceaux ;
 le lycée Marie-Curie de Strasbourg ;
 le lycée Marie-Curie de Tarbes ;
 le lycée Marie-Curie de Versailles.
 le lycée Marie-Curie de bolbec

Suisse 
 Le lycée français Marie-Curie de Zurich

Viêt Nam 
 Le lycée Marie-Curie d'Hanoï
 Le lycée Marie-Curie d’Hô-Chi-Minh-Ville

Marie Curie